La liste des footballeurs internationaux liechtensteinois comprend tous les joueurs de football en équipe du Liechtenstein.

Liste 

Liste mise à jour après le match Liechtenstein-Bosnie-Herzégovine du .

Références

Lien externe 
  Liechtenstein international caps | European football sur eu-football.info

Liechtenstein
Équipe du Liechtenstein de football
Football